Байгамут — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края. Входит в состав Орлеанского сельсовета.

История 
Основано в 1820 году. В 1928 г. аул Байгамут состоял из 24 хозяйств. Байгамут - это деревня, в котором живут только казахи. Входит в состав  Орлеанского сельсовета Благовещенского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)